Игл Гроув има више значења:
 Игл Гроув (Џорџија)
 Игл Гроув (Ајова)